Un consejo nacional de investigación es un organismo normalmente público que proporciona fondos de investigación en la forma de subvenciones de investigación o beca. Estos incluyen consejos de artes y consejos de investigación para la financiación de la ciencia.

Lista 
Una lista incompleta de consejos de investigación nacionales e internacionales públicos incluye:

Referencias

Véase también 
Política científica

Enlaces externos 

 Organismos nacionales de ciencia y tecnología en Iberoamérica